

Абакумовська — присілок, Верховазький район, Вологодська область
 Абакумовська — присілок, Шенкурський район, Архангельська область

Див. також 
 Аббакумовська